Nel III, IV e V secolo si tennero nella città di Cartagine, sede dell'omonima diocesi dei concili dei vescovi cristiani africani, tra cui i più importanti furono i seguenti:

 Concili di Cartagine del 251, 252 e 254: sotto il vescovo Cipriano di Cartagine, ebbero come tema i lapsi.
 Concilio di Cartagine del 255 e Concili di Cartagine del 256: ancora sotto il vescovo Cipriano di Cartagine, ebbero come tema la validità del battesimo somministrato dagli eretici; le loro conclusioni furono respinte da papa Stefano I. 
 Concilio di Cartagine del 345/348: il concilio si dichiarò contrario a ribattezzare tutti coloro che avessero ricevuto il battesimo nel nome della Santa Trinità e proibì al clero di prestare denaro per interesse.
 Concilio di Cartagine del 390: sull'obbligo del celibato ecclesiastico e sulle regole di nomina per i vescovi.
 Concilio di Cartagine del 28 agosto 397: produsse il canone dei libri sacri cristiani.
 Concilio di Cartagine dell'8 novembre 398 che produsse 140 canoni e regole per il culto.
 Concilio di Cartagine dell'8 giugno 401: richiese la distruzione degli idoli e la proibizione delle feste pagane.
 Concilio di Cartagine del 13 settembre 401: sulla validità del battesimo somministrato ai bambini.
 Concili di Cartagine del 25 agosto 403 (invito ai donatisti a una conferenza), del 26 giugno 404 (condanna dei donatisti che avevano rifiutato l'invito dell'anno precedente) e del 23 agosto 405 (a seguito dell'editto di unione emanato il 12 febbraio dall'imperatore Onorio contro i donatisti).
 Concilio di Cartagine del 16 giugno 407: condanna del divorzio.
 Concili di Cartagine del 1º luglio 408, del 13 ottobre 408, del 15 giugno 409 e del 14 giugno 410 (per richiedere la revoca della libertà di culto concessa ai donatisti).
 Concilio di Cartagine del 1-8 giugno 411: , sia cattolici, sia donatisti, convocata per ordine dell'imperatore Onorio che si concluse con la condanna da parte dell'inviato imperiale Marcellino di Cartagine dopo la confutazione di Agostino di Ippona. 
 Concilio di Cartagine tenutosi tra il settembre 411 e il gennaio 412: condanna di Celestio, discepolo di Pelagio.
 Concilio di Cartagine del giugno 416: condanna del pelagianesimo.
 Concilio di Cartagine del 1º maggio 418: rinnovo della condanna del pelagianesimo.
 Concilio di Cartagine del 424 o 425: condanna del prete Apiario.
 Concilio di Cartagine del 484.
 Concilio di Cartagine del 5-6 febbraio 525.
 Concilio di Cartagine del 646: contro il monotelismo.